Allmänna rådet kan syfta på:

 Rådet för allmänna frågor – en av konstellationerna inom Europeiska unionens råd med ansvar för att säkerställa samstämmigheten
 Europeiska centralbankens allmänna råd – ett tillfälligt organ som kommer att upphöra att existera när väl alla medlemsstater inom unionen har euron som valuta